

Sigle 

Le sigle CM2 ou CM-2 peut signifier :
 Championship Manager 2, un jeu vidéo de gestion sportive sorti en 1995 sur Windows et Amiga ;
 (chondrite) carbonée de type Mighei (les CM sont un groupe de météorites), de type pétrologique 2 (c'est-à-dire ayant subi une altération aqueuse au sein du corps parent) ;
  de deuxième génération, un superordinateur massivement parallèle ;
 , en économie.
 cours moyen de deuxième année, la cinquième et dernière classe de l'école élémentaire, en France.

Symbole 
 cm est le symbole du centimètre carré, l'unité de surface dans le système CGS.

Culture et société 
 E=CM est un album du groupe Marcel et son Orchestre, paru en 2006.